Куэра́маро () — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Cuerámaro с языка тараско можно перевести как укрытие в болотах.

Площадь муниципалитета равна 260 км², что составляет 0,85 % от общей площади штата, а наивысшая точка расположена в поселении Эль-Уисаче и равна 2061 метру.

Куэрамаро граничит с другими муниципалитетами штата Гуанахуато: на севере с Ромитой, на востоке с Абасоло, на юге с Пенхамо, и на западе с Мануэль-Добладо.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1869 году, в его состав входит 82 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 29,8 %, промышленность и строительство — 25,3 %, сфера обслуживания и туризма — 41,3 %, прочее — 3,6 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,5 %;
 водоснабжение: 98,1 %;
 водоотведение: 89,6 %.

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Гуанахуато
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гуанахуато